

События 

 начало Шестого крестового похода.
 Взятие кастильцами Бадахоса.
 1228—1266 — Мурсийский эмират (четвёртый раз).
 канонизация Франциска Ассизского.
 1228—1261 — Император Константинополя Балдуин II, (1229—1237) регент Иоанн де Бриенн.
 После смерти матери Иоланты Иерусалимской королём Иерусалима стал только что родившийся Конрад II.
 Даниил и Василько Романовичи захватили Черторыйск, принадлежавший пинским князьям.
 Киево-черниговско-пинская коалиция князей осадила Каменец, принадлежавший Даниилу Романовичу, но Даниил заставил противников отвести свои войска.
 1228 — финское племя ямь нападает на Ладогу (ответное нападение на нападение князя Ярослава Всеволодовича в 1227 году); страшный голод в Новгороде; погибло более 7 тысяч человек; люди ели мох, водяной клевер, сосновую и липовую кору. Нападение было отражено.
 1228 — князь Ярослав Всеволодович привёл полки к Новгороду из Владимиро-Суздальского княжества, собираясь идти на Ригу, но план расстроился, поскольку псковичи заключили мир с орденом и опасались того, что Ярослав на самом деле планирует идти на Псков, а новгородцы отказывались идти без псковичей.
 С 11 августа по 11 декабря выпадали холодные дожди. Полоса ненастья охватила всю Новгородскую землю в том числе Вологодчину, и волости по Северной Двине, жители просят князя отменить забожничье.
 Сукапхаа, первый царь Ахома, устанавливает своё господство в Ассам. Короли Ахома правят почти 600 лет.
кончина Мстислав Мстиславича

Правители 
 Латинская империя — Балдуин II де Куртене (1228—1261). Регент Иоанн де Бриенн (1229—1237).

Родились 
 Лливелин ап Грифид
 Конрад IV (король Германии)
См. также: :Категория:Родившиеся в 1228 году

Скончались 
 Мстислав Мстиславич.
 Стефан Лэнгтон — английский богослов и политический деятель.
 Иоланта Иерусалимская — королева Иерусалима.
См. также: :Категория:Умершие в 1228 году

См. также